Přírodní dysprosium (66Dy) je tvořeno sedmi stabilními izotopy, nejběžnější je 164Dy (přirozený výskyt 28,260 %). Bylo také popsáno 29 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 138 až 173, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 154Dy (poločas přeměny 3,0×106 let), 159Dy (144,4 dne), 166Dy (81,6 hodin) a 155Dy (9,9 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 9 hodin, většina pod 3 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 159 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy terbia, zatímco u 165Dy a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na holmium (154Dy je alfa radioaktivní)..

Seznam izotopů

Reference 

Dysprosium
Dysprosium